La Rijksweg 28 (o A28) è un'autostrada dei Paesi Bassi tra Utrecht e Groninga. L'autostrada è lunga 187 km.

Percorso

Note

Voci correlate
 Autostrade nei Paesi Bassi

Altri progetti

Collegamenti esterni

A028